

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Smolne – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Jemielno 
 Smolne – część wsi Wierzchocina w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica
 Smolne – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino

Zobacz też 
 Smolna, Smolniki